Old Nick est le surnom donné au diable en Angleterre.

Littérature

Pseudonyme 
 Old Nick, nom de plume de Paul-Émile Daurand-Forgues (1813-1883)

Fiction 
 Old Nick, personnage du roman pour enfants Un bon petit Diable, de la Comtesse de Ségur

Autres 
 Old Nick, rhum produit à Port au Prince par l’éleveur Dillon de l'entreprise Bardinet, filiale du groupe La Martiniquaise.

Nom de plume